Райчев може да се отнася за:
 Александър Райчев (1922 – 2003), български композитор
 Андрей Райчев (р. 1955), български социолог
 Валентин Райчев (р. 1958), български борец
 Венцел Райчев (1930 – 2009), български социолог
 Виктор Райчев (1920 – 1999), български диригент и композитор
 Георги Райчев (1882 – 1947), български писател
 Петър Райчев (1887 – 1960), български оперен певец
 Ромео Райчев (1913 – 1986), български диригент
 Руслан Райчев (1919 – 2006), български диригент